Axel Brahe är namnet på flera personer:

* Axel Pedersen Brahe till Krogholm och Tosterup i Skåne  (död 1487), dansk godsägare 
 Axel Axelsen Brahe till Krogholm och Vittskövle i Skåne (omkring 1480-1551), danskt riksråd
 Axel Ottesen Brahe till Elved (1550-1616), danskt riksråd